Ankeny kan syfta på:

Personer 

 Levi Ankeny (1844–1921), amerikansk senator
 Nesmith Ankeny (1927–1993), amerikansk matematiker

Platser 

 Ankeny, Iowa
 Ankenytown, Ohio 
 Ankeny, Pennsylvania
 Ankeny, Washington

Efternamn